O termo Alvinegro designa o uso simultâneo das cores branca e preta.

Pode referir-se a:

No Brasil

Futebol 
Botafogo de Futebol e Regatas, clube fundado em 8 de dezembro de 1942 na cidade do Rio de Janeiro, depois da fusão entre o Club de Regatas Botafogo (1894) e o Botafogo Football Club (1904). É o decano dentro os clubes alvinegros do Brasil.
Associação Atlética Ponte Preta, clube fundado em 11 de agosto de 1900 na cidade de Campinas - Estado de São Paulo.

Clube Atlético Mineiro, clube fundado em 25 de março de 1908 na cidade de Belo Horizonte - Estado de Minas Gerais.
Sport Club Corinthians Paulista, clube fundado em 1º de setembro de 1910 na cidade de São Paulo.
Santos Futebol Clube, clube fundado em 14 de abril de 1912 na cidade de Santos - Estado de São Paulo.
Ceará Sporting Club, clube fundado em 2 de junho de 1914 na cidade de de Fortaleza - Estado do Ceará.
Esporte Clube XV de Novembro, clube fundado em 15 de novembro de 1913 na cidade de Piracicaba - Estado de São Paulo.
ABC Futebol Clube, clube fundado em 29 de junho de 1915 na cidade de  Natal - Estado do Rio Grande do Norte.
Figueirense Futebol Clube, clube fundado em 12 de junho de 1921 na cidade de Florianópolis - Estado de Santa Catarina.
Treze Futebol Clube, clube fundado em 7 de setembro de 1925 na cidade de Campina Grande - Estado da Paraíba.
Esporte Clube Democrata, clube fundado em 13 de fevereiro de 1932 na cidade de Governador Valadares - Estado de Minas Gerais.
Mixto Esporte Clube, clube fundado em 20 de maio de 1934 na cidade de Cuiabá - Estado do Mato Grosso.
Operário Futebol Clube, clube fundado em 21 de agosto de 1938 na cidade de Campo Grande - Estado do Mato Grosso do Sul.
Central Sport Club, é uma agremiação esportiva de Caruaru, no Estado de Pernambuco, fundada a 15 de junho de 1919.
Red Bull Bragantino é um clube brasileiro de futebol da cidade de Bragança Paulista, no interior do estado de São Paulo. Fundado em 8 de janeiro de 1928, suas cores são preto e branco.
Botafogo Futebol Clube, é uma agremiação esportiva da cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, fundada a 28 de setembro de 1931. É o maior clube do Estado em número de títulos, e atual campeão Paraibano.
Rio Branco Atlético Clube, clube de futebol profissional fundado em 21 de junho de 1913, na cidade de Vitória-ES. É o maior detentor de títulos (36) do Campeonato Capixaba.
Operário Ferroviário Esporte Clube: é uma agremiação esportiva da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, fundada no dia 1 de maio de 1912, sendo o segundo clube mais antigo do estado em atividade. Campeão do Campeonato Paranaense 2015.
Tupi Football Club: é uma agremiação esportiva da cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, fundado no dia 26 de maio de 1912, suas cores são preto e branco.
Caxias Futebol Clube, clube fundado em 12 de outubro de 1920, em Joinville, no estado de Santa Catarina.
Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA), clube de Arapiraca, no estado de Alagoas.
São Raimundo Esporte Clube, clube de Santarém, no estado do Pará.

Portugal

Futebol 
Portimonense Sporting Clube, clube fundado em 14 de Agosto de 1914 em Portimão.
Varzim Sport Club, clube fundado em 25 de Dezembro de 1915 em Póvoa de Varzim.
Associação Desportiva Ovarense, Ovar.
Associação Atlética Macinhatense, Águeda.
Associação Académica de Coimbra, clube fundado em 3 de novembro de 1887 em Coimbra.

Outros países

Futebol

Bélgica 
Royal Sporting du Pays de Charleroi clube fundado em 1 de janeiro de 1904 na cidade de Charleroi.

Alemanha 
Borússia Mönchengladbach, clube fundado em 1 de agosto de 1900 na cidade de Mönchengladbach.

Inglaterra 
Newcastle United Football Club, clube fundado em 09 de dezembro de 1892 na cidade de Newcastle.

Itália 
Juventus Football Club, clube fundado em 1 de novembro de  1897 na cidade de Turim.
Portugal

 Associação Académica de Coimbra, clube fundado em 3 de novembro de 1887 em Coimbra.

Desambiguação